European Champions League 2005-2006 – edizione della competizione di pallavolo femminile europea
 European Champions League 2005-2006 – edizione della competizione di pallavolo maschile europea